Salla kan syfta på Cristian Salazar Campos (musiker i The Latin Kings) eller följande platser:

Estland 

 Salla jõgi, vattendrag, 
 Salla, Estland, en ort i Rakke kommun i landskapet Lääne-Virumaa,

Finland 

 Salla, Finland, en kommun i landskapet Lappland

Liberia 

 Salla (klan i Liberia), River Gee County,

Österrike 

 Salla, Österrike, en tidigare kommun (–2015) i Steiermark, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar